The Quilt — четвёртый студийный альбом группы Gym Class Heroes. Его релиз состоялся 9 сентября 2008 года. Дебютировал на 14 месте в Billboard 200, с продажей 32.266 копий. Также на 41 месте в UK Albums Chart.

Об альбоме 
В качестве главного продюсера выступил Патрик Стамп из Fall Out Boy. В записи альбома участвовали такие артисты как Busta Rhymes, Estelle, The-Dream и Daryl Hall.

Звучание 
Основной стиль определяется как альтернативный хип-хоп, но на альбоме присутствуют тяжелые рок-песни. Настроение альбома почти во всех композициях позитивное. В целом альбом получился довольно энергичный.

Рецензии 
За рубежом все оценили альбом довольно посредственно, но редакция российского молодёжного журнала BRAVO поставила альбому 5 баллов из 5.
 Alt Press  (#243, p. 162)
 Allmusic  link
 Blender  link
 Rolling Stone  link 
 Spin  link
 Slant Magazine  link
 USA Today  link

Список композиций

Синглы 
1-й сингл Peace Sign/Index Down (8 Июля 2008-го года);
2-й Cookie Jar (8 Июля 2008-го года);
3-й Guilty as Charged (1 Декабря 2008-го года)

Примечания 

Альбомы 2008 года
Альбомы, спродюсированные Трики Стюартом
Альбомы Fueled by Ramen